Leonida se poate referi la:
 Leonidas - regele grec din Sparta.
 Leonida (Леонида) - planeta mamă a rasei de extratereștrii Leoniders din Lumea amiază (Мир Полудня), un roman science fiction scris de Arkadi și Boris Strugațki.
 Atelierele Leonida - producător român de tancuri.

Prenume
 Leonida Brezeanu - dirijor, compozitor și etno-muzicolog român, membru corespondent al Academiei Americano-Române de Arte și Științe din U.S.A și Canada
 Leonida Dimitrie - inginer român, fondatorul Muzeului Național Tehnic
 Leonida Elisa (Zamfirescu) - unanim recunoscută drept prima femeie inginer din lume
 Leonida Gheorghe - sculptor român, cel care a realizat capul statuii gigantice Cristos Mântuitorul din Rio de Janeiro
 Leonida Gherasim - medic român, specialist în cardiologie
 Leonida Lari - poetă, publicistă, politiciană și militantă pentru reunirea Basarabiei cu România
 Leonida Neamțu - scriitor român (de romane polițiste)
 Leonida Nicolae Nicolaescu - deputat român

Nume de familie
 Adela Leonida-Paul (1890-1928), medic oftalmolog român
 Dimitrie Leonida (1883-1965), inginer român
 Elisa Leonida Zamfirescu (1887-1973), ingineră română
 Floarea Leonida (n. 1987), gimnastă română
 Gheorghe Leonida (1892-1942), sculptor român
 Natalia Leonida (1878-1948), pedagogă română
 Paul Leonida (1895-1982), general român